Miejscowości w USA:
 Belvidere – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Boone
 Belvidere – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Thayer
 Belvidere – miejscowość w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Belvidere – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jackson
 Belvidere – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
 Belvidere – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
Gminy w USA:
 Belvidere (ang. Belvidere Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Boone
 Belvidere (ang. Belvidere Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Belvidere (ang. Belvidere Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Belvidere (ang. Belvidere Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
 Belvidere (ang. Belvidere Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Perquimans
 Belvidere (ang. Belvidere Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
 Belvidere (ang. Belvidere Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo

Zobacz też 
 Belweder
 Belvedere